Magdalena von Sachsen (oder Magdalene von Sachsen) ist der Name folgender Personen:

 Magdalene von Sachsen (1507–1534), Prinzessin von Sachsen und durch Heirat Kurprinzessin von Brandenburg
 Magdalena Sibylle von Sachsen (1617–1668), Kronprinzessin von Dänemark und Norwegen, Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Magdalena Sibylle von Preußen (1586–1659), Kurfürstin von Sachsen
 Magdalena Sibylle von Brandenburg-Bayreuth (1612–1687), Kurfürstin von Sachsen
 Magdalena Augusta von Anhalt-Zerbst (1679–1740), Prinzessin von Anhalt-Zerbst und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg